Momoh ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Momoh (* 2001), nigerianischer Fußballspieler
 Joseph Saidu Momoh (1937–2003), Präsident von Sierra Leone
 Kelvin Kudus Momoh, nigerianischer Fußballspieler